Karikari peut faire référence à : 
 Godfred Karikari (né en 1985) footballeur international hongkongais d'origine ghanéenne.
 Mercy Yvonne Debrah-Karikari, diplomate ghanéenne.